

Astronomia
 Cratere Amaya – cratere sulla superficie di Venere

Geografia
 Amaya – località della contea di Zavala (Texas, Stati Uniti d'America)

Internet
 Amaya – browser web

Onomastica
 Amaya – nome proprio di persona spagnolo e basco

Persone 
 Antonio Amaya – calciatore spagnolo
 Ashraf Amaya – cestista statunitense 
 Carmen Amaya – ballerina di flamenco spagnola
 Francisco de Amaya – giurista spagnolo del XV secolo
 Iván Amaya Carazo, meglio noto come Amaya – calciatore spagnolo
 José Amaya – calciatore colombiano
 Uriz Amaya – cantante spagnola
 Maja Keuc, meglio nota come Amaya – cantante slovena
 Victor Amaya – tennista statunitense